human (von  ‚menschlich‘, auch  ‚Mensch‘, ‚menschlich‘) bezeichnet:
 in der Medizin: etwas auf den Menschen bezogenes (z. B. humanpathogen)
 in der Philosophie: „menschlich“, im Sinne von ethisch hochwertig, siehe Humanität

Human ist des Weiteren:
 der polnische Name der ukrainischen Stadt Uman
 Human (Death-Album), ein Musikalbum der Death-Metal-Band Death von 1991
 Human (Brandy-Album), ein Musikalbum der R&B-Sängerin Brandy von 2008
 Human (Human-League-Lied), ein Lied der New-Wave-Band The Human League von 1986
 Human (The-Killers-Lied), ein Lied der Rockband The Killers von 2008
 Human (Dokumentarfilm), ein Film von Yann Arthus-Bertrand von 2015
 HUMAN (Rundfunk), niederländische Rundfunkgesellschaft

Human (Hōman) ist:
 der Name einer Figur aus der persischen Mythologie, ein Heerführer der Turaner

Human ist der Familienname folgender Personen:
 Charlie Human, südafrikanischer Fantasyautor
 Franz Leo Human (1894–1957), österreichischer Komponist, Chordirigent und Musikpädagoge
 Shirene Human (* 1980), südafrikanische Eiskunstläuferin

Siehe auch:
 Humann